RT — аббревиатура.
 RT — российский круглосуточный информационный телеканал для вещания за рубежом.
 RT-11 — небольшая однопользовательская операционная система реального времени фирмы DEC.
 RT-2 — телескоп низкоэнергичного гамма-излучения.
 RT-20 — хорватская крупнокалиберная снайперская винтовка, выпускающаяся предприятием RH-Alan.
 RT — ретвит, то есть репост сообщения в Твиттере.